Le nom de Manson est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Patronyme

 Manson Fusilis (vers 855-vers 910), premier préfet héréditaire d'Amalfi ;
 Aline Manson (1913-?), nageuse française ;
 Andra Manson (1984-), athlète américain ;
 Charles Manson (1934-2017), criminel américain ;
 Eddy Manson (1919-1996), musicien américain ;
 Héléna Manson (1898-1994), comédienne française ;
 Hugh Manson, fabricant de guitares ;
 Jacques Charles de Manson (1724-1809), général de brigade français, et lieutenant-général Bavarois ;
 Jeane Manson (1950-), chanteuse et actrice américaine ;
 .
 Sir Patrick Manson (1844-1922), médecin britannique ;
  ;
 Shirley Manson (1966-), chanteuse écossaise du groupe Garbage ;
 Taylor Manson (1999-), athlète américaine ;
 .

Pseudonyme

 Marilyn Manson (1969-), de son vrai nom Brian Hugh Warner, chanteur américain du groupe du même nom.
 Marilyn Manson (groupe) (1989-), groupe de  et de rock américain originaire de Fort Lauderdale (Floride).

Toponyme

Manson, communauté du Manitoba ;
Mansons Landing, communauté de la Colombie-Britannique.

Manson, ville non incorporée de l'Indiana ;
Manson, ville de l'Iowa ;
 Cratère de Manson, cratère d'impact ;
Manson, communauté non incorporée de l'État de Washington ;
Manson, ville fantôme du Wisconsin.

Hydronyme 
Manson, rivière de la Drôme.

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais